Alexios Musele ist der Name folgender Personen:

 Alexios Musele (Strategos) († nach 792), byzantinischer General armenischer Herkunft
 Alexios Musele (Kaisar) († nach 842), byzantinischer General und Kaisar armenischer Herkunft